Brácana puede referirse a:

 Brácana, localidad del municipio de Almedinilla, en la provincia de Córdoba (España).
 Brácana, localidad del municipio de Íllora, en la provincia de Granada (España).